Пётр Николаевич Бухонка (Бухонко) (1906—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Пётр Бухонка родился  года в посёлке Добруш (ныне — Гомельская область Белоруссии) в семье крестьянина. Окончил четыре класса школы, с 1928 года работал на Добрушской целлюлозно-бумажной фабрике «Герой труда». В 1941 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. К сентябрю 1943 года красноармеец Пётр Бухонка был сапёром 350-го отдельного инженерного батальона 6-й армии Юго-Западного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

26 сентября 1943 года, несмотря на массированный вражеский огонь, Бухонка в составе расчёта на резиновой лодке сделал два рейса на западный берег Днепра в районе села Диброва Синельниковского района Днепропетровской области Украинской ССР. Когда Бухонка заканчивал второй рейс, лодка была пробита и начала тонуть. Тогда, несмотря на ранение в руку и ногу, Бухонка заделал пробоины в лодке, спася тем самым трёх раненых бойцов и доставив десант на западный берег. В одном из последующих боёв Бухонка получил тяжёлое ранение. 5 февраля 1944 года он скончался от лёгочного кровотечения в 5250-м походно-полевом госпитале 8-й гвардейской армии. Похоронен в братской могиле в деревне Бузулуки Криничанского района Днепропетровской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Пётр Бухонка посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды. В честь Бухонки названа улица в Добруше.

Примечания

Литература 
 
 

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Криничанском районе